Leesville Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Leesville Township (Missouri)
 Leesville Township (North Carolina)